Police kan syfta på

The Police – en rockgrupp

Geografi

Polen 
 Police (stad), stad i Västpommerns vojvodskap i nordvästra Polen

Tjeckien 

 Police (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Police (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Police (ort i Tjeckien, Vysočina),